Dobry rok – powieść Petera Mayle’a
 Dobry rok – amerykański film z 2006, ekranizacja powieści